Fairfield megye (Connecticut)
Fairfield megye (Dél-Karolina)
Fairfield megye (Ohio)